Отуазо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70038.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 30 км севернее Безансона, в 15 км к югу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 288 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 169 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 131 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 131 активных жителей работали 122 человека (63 мужчины и 59 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 38 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона